Le patronyme Baudrand est porté par:

 Barthélemy Baudrand (1701-1781), un jésuite français et écrivain spirituel
 Joseph Baudrand (1834-1897), un sculpteur français
 Henri Baudrand (1774-1848), un général français. 
 Michel Antoine Baudrand (1633-1700), un géographe français.